Ручейниците (Trichoptera) са разред дребни животни от клас Насекоми (Insecta).

Включва около 12 хиляди вида крилати насекоми, подобни и близки родственици с нощните пеперуди. Ларвите им живеят в различни сладководни водоеми, като при много видове те използват копринени секрети за изграждане на защитни черупки от камъчета, пясък и други материали.

Семейства 

Новокрили насекоми